

Geografia
Spagna
 Huerta de Murcia  − comarca della Murcia
 Huerta − comune della provincia di Salamanca, Castiglia e León
 Huerta de Arriba − comune della provincia di Burgos, Castiglia e León
 Huerta de la Obispalía − comune della provincia di Cuenca, Castiglia-La Mancia
 Huerta de Rey − comune della provincia di Burgos, Castiglia e León
 Huerta de Valdecarábanos − comune della provincia di Toledo, Castiglia-La Mancia
 Huerta del Marquesado − comune della provincia di CuencaCastiglia-La Mancia

Persone
 César Huerta − calciatore messicano
 Cris Huerta, all'anagrafe Crisanto Huerta Brieva − attore portoghese
 Dolores Huerta −  sindacalista e attivista statunitense
 Ezechiele Huerta Gutiérrez −  organista e martire messicano, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Gustavo Huerta −  allenatore di calcio ed ex calciatore cileno
 Jesús Huerta de Soto − economista spagnolo
 Jesus Alfonso Huerta Escoboza, meglio noto come La Parka II – wrestler messicano
 Màxim Huerta −  giornalista, scrittore e politico spagnolo
 Osman Huerta −  calciatore cileno
 Tenoch Huerta −  attore messicano 
 Valber Huerta −  calciatore cileno
 Victoriano Huerta −  militare e politico messicano, 35º Presidente del Messico

Pagine correlate 
de la Huerta
Huertas